Kolaborativní laboratoř použitelnosti () je zařízení určené k testování použitelnosti. Jedná se o speciálně určenou a vybavenou místnost tak, aby bylo možné pozorovat participanta (člověka, který prochází testovacím scénářem a snaží se odhalit chyby v použitelnosti – v tu dobu je sledován zadavatelem studie a v případě nutnosti mu pomáhá moderátor) při používání testovaného produktu.

Kolaborativní laboratoř vychází z principů klasické laboratoře použitelnosti () navržené Jacobem Nielsenem. V kolaborativní laboratoři se však k testování použitelnosti využívá primárně principů spolupráce participantů při provádění testů. Testy použitelnosti zde prováděné nejsou orientovány primárně na participanta, ale na případy užití, kterými participanti prochází ve skupině. Participant sám nebo dle dalších principů (párové testování). Tým zadavatelů se zaměřuje na průběh testu a snaží se odhalit problematická místa v použitelnosti.

Kolaborativní laboratoř (téže Laboratoř spolupráce) tedy podporuje v jeden okamžik více paralelních průchodů testovacím scénářem (více participantů pracuje na stejném úkolu v jeden okamžik) tak, aby výzkumný pracovník () chyby v použitelnosti odhalil z chování participantů. Josef Pavlíček tento jev popisuje jako okamžik, ve kterém se participanti zastaví na úloze a začnou o jejím řešení diskutovat. Objevuje se zde divergentní myšlení (podobně jako u brainstormingových metod) a synergie participantů přináší dobrý vhled na řešený případ užití.

Kolaborativní laboratoř použitelnosti je dále určena k testování firemních procesů, kdy v jeden okamžik lze sledovat průchod celým procesem, jako je například přijetí požadavku telefonního centra, jeho přeposlání technikům operátorem, vyřešení problému přiděleným technikem, informovaní žadatele prostřednictvím telefonního centra.

Příklady testů použitelnosti 
V laboratoři je možné krom klasické studie použitelnosti provádět:

 Heuristickou evaluaci,
 Kognitivní průchod,
 Usability egineering,
 Kolaborativní kognitivní průchod,
 Kolaborativní Usability Engineering,
 Párové testovaní použitelnosti (jeden testovací scénář je v testován párem participantů)

Odkazy

Reference

Literatura 
 PAVLÍČEK, Josef; PAVLÍČKOVÁ, Petra. Usability Testing Methods and Usability Laboratory Management. [s.l.]: IntechOpen Dostupné online. ISBN 978-1-80356-636-8. (anglicky) DOI: 10.5772/intechopen.109140.
 Pavlicek J, Pavlickova P. Methods for evaluating the quality of process modelling tools. In: Workshop on Enterprise and Organizational Modelling and Simulation. Cham: Springer; 2018
 Pavlicek J. The Cookbook for Interaction Design and Human Computer Interaction. 2021. Available from: https://docs.google.com/presentation/d/1nbLjgEX5mS6kl_cRx6CeKuhd-fzz-kyYn_j03vMLkH4/edit?usp=sharing [Accessed May 31, 2022]

Ergonomie
Testování softwaru